Odina steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Oda (Vorname)
 eine regionale Marke für Erfrischungsgetränke des Mineralbrunnens Odenwald-Quelle, Heppenheim

Odina ist der Familienname folgender Personen:

 Mercedes Odina (* 1959), spanische Journalistin und Schriftstellerin